Leguízamo puede referirse a:

 Leguízamo (apellido), apellido español de origen vasco.
 Leguísamo (Mayagüez), barrio de la ciudad puertorriqueña de Mayagüez.
Leguisamo solo, tango de Modesto Papavero.
 Puerto Leguízamo, municipio colombiano en el departamento de Putumayo.

Referencias